Carefree se poate referi la

Film 

 Carefree, film din anul 1938 cu Fred Astaire și Ginger Rogers;

Localități 

 Carefree, statul , un orășel din Statele Unite;
 Carefree, statul , o comunitate din Statele Unite;

Muzică 

 Carefree, un imn al clubului de fotbal Chelsea FC;
 "Carefree", cântec compus și interpretat de formația americană The Refreshments;
 Carefree (album), album muzical din 2008 al muzicianului Devon Williams;
 Carefree (album), album muzical din 2009 al muzicienei Samantha Stollenwerck;

Diverse 

 Carefree (igienă), produs comercial de igienă feminină;
 CareFree, un tip de gumă de mestecat manufacturat de The Hershey Company.

Dezambiguizare
Nume proprii